Vladislav III peut désigner:
 Vladislav III de Bohême (? - 1222), duc de Bohême et margrave de Moravie ;
 Vladislav III de Moravie (1227 - 1247), margrave de Moravie et duc d'Autriche ;
 Vladislav III de Valachie (? - 1525), prince de Valachie.